Noventa — numeral
 90 — ano
 90 a.C. — ano
 Noventa Padovana — comuna italiana do Vêneto
 Noventa Vicentina — comuna italiana do Vêneto
 Noventa di Piave — comuna italiana do Vêneto
 Noventa e nove nomes de Alá   

Desambiguações de números
Desambiguações de topônimos